Zlatnik steht für

 Zlatnik, Russische Münze

Zlatnik ist Ortsname von

 Slatinice u Mostu  (deutsch Deutsch Zlatnik), 
 Český Zlatník Böhmisch Zlatnik; Schladnik an der Biela, Schladnig

Zlatnik ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Zlatnik (1922–1997), österreichische Schauspielerin
 Franz Josef Zlatnik (1871–1933), österreichischer Schriftsteller
 Krystof Zlatnik (* 1980), deutscher Regisseur